Laimdota Straujuma a dirigé deux gouvernements de la République de Lettonie. Voir : 
 Gouvernement Straujuma I, entre janvier et  ;
 Gouvernement Straujuma II, depuis .

Homonymie de gouvernement